Франс ван Мирис-младший (; ,  — , ) — голландский живописец и гравёр.

Ф.ван Мирис занимался преимущественно жанровой и портретной живописью. Учился рисунку у своего отца, художника Виллема ван Мириса, сына известного живописца Франса ван Мириса-старшего. Как и его отец и дед, Франц ван Мирис Младший писал свои произведения в традициях созданной Герардом Доу лейденской академической школы живописи.

Избранные работы

Иллюстрации (графика) 
 «Historie der nederlandsche vorsten (История голландских лесов)» (Haag 1732-35, 3 Bde.)
 «Groot charterboek der graven van Holland, van Zeeland en herren van vriesland (Большая книга графов голландских, зеландских и правителей фландрских)» (Leipz. 1753-56, 4 Bde.)
 «Handvesten der stad Leyden» (Leiden 1759).

Полотна 
 1703-1715 Портрет преп. доктора Кокса Макро
 1720 Флора
 1727 Путешествующий Геркулес
 1730 Visverkoper en Poelierster.
 1740 Старик с книгой
 1742 Три поколения
 1750 Портрет Питера де ла Кура и его жены Гертруды Якобы де Бай.

Персоналии по алфавиту
Художники Нидерландов